Commonwealth ( für Gemeinwesen oder ursprünglich auch Gemeinwohl oder politische Gemeinschaft auf Grundlage der römischen Res Publica) bezeichnet:
 Commonwealth of Nations (bis 1947 British Commonwealth of Nations), eine Staatenverbindung aus dem Vereinigten Königreich und vielen ehemaligen Kolonien, darunter diejenigen Monarchien, die als Commonwealth Realms mit der britischen Krone in Personalunion verbunden sind
 Commonwealth of England, die englische Republik von 1649 bis 1660

Namensbestandteil der amtlichen Bezeichnung von:
 Australien (Commonwealth of Australia)
 Bahamas (The Commonwealth of The Bahamas)
 Commonwealth (Bundesstaaten der Vereinigten Staaten): US-Bundesstaaten: Kentucky, Massachusetts, Pennsylvania und Virginia
 Commonwealth (Außengebiete der Vereinigten Staaten), ein Typus organisierter, aber nicht inkorporierter Außengebiete der Vereinigten Staaten: Nördliche Marianen, Puerto Rico sowie ehemals Commonwealth der Philippinen (1935–1946)
 Dominica (Commonwealth of Dominica)

in englischer Übersetzung weiterer Staatsgemeinschaften:
 Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS, engl. ), hervorgegangen aus der UdSSR
 Adelsrepublik Polen-Litauen (engl. )

Name oder Namensbestandteil folgender Orte und geografischer Objekte:
 Commonwealth (Wisconsin), im Florence County, Vereinigte Staaten
 Commonwealth (Town), Town(ship) im Florence County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Commonwealth-Bucht, Bucht im Georg-V.-Land, Antarktika
 Commonwealth-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Commonwealth Range, Gebirge in der Ross Dependency, Antarktika
 Commonwealth Stream, Schmelzwasserfluss im Viktorialand, Antarktika

Namensbestandteil folgender Firmen:
 Commonwealth Aircraft Corporation, ehemaliger australischer Flugzeughersteller
 Commonwealth Custom Coach Builders, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Commonwealth Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Schiffe:
 HMS Commonwealth (1903), Linienschiff der King-Edward-VII-Klasse

im NRHP gelistete Objekte:
 Commonwealth Club Historic District, in Richmond, Virginia, ID-Nr. 83003301
 Commonwealth Works Site, in Norwich, Connecticut, ID-Nr. 98000360